Fülöp ist der Familienname folgender Personen:

 Beáta Fülöp (* 1970), ungarische Fußballspielerin
 Elisabeth Weber-Fülöp (1883–1966), österreichische Portrait-, Landschafts-, Stillleben- und Interieur-Malerin 
 Éva Mária Fülöp, ungarische Museumsleiterin
 Gisela Fülöp (* 1939), Schweizer Dichterin
 Márton Fülöp (1983–2015), ungarischer Fußballtorhüter
 Mihály Fülöp (1936–2006), ungarischer Fechter
 Rajmond Fülöp (* 1987), rumänischer Eishockeytorwart
 René Fülöp Miller (1891–1963), ungarisch-amerikanischer Autor
 Sándor Fülöp (* 1978), ungarischer Squashspieler
 Steven Fülöp, eigentlicher Name von Steven Fulop, US-amerikanischer Politiker

Fülöp ist der Name folgender Orte:

 Fülöp (Hajdú-Bihar), Gemeinde im Kreis Nyíradony, Komitat Hajdú-Bihar, Ungarn

Siehe auch:
 Fülep